Albiș (okręg Bihor) – wieś w Rumunii, w okręgu Bihor, w gminie Buduslău
 Albiș (okręg Covasna) – wieś w Rumunii, w okręgu Covasna, w gminie Cernat